Vlaams Nationaal Jeugdverbond
 Varde-Nørre Nebel Jernbane, een Deense spoorwegmaatschappij